|-
| 119901 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119902 - || || 19 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119903 - || || 12 de març, 2002 || Farpoint || G. Hug
|-
| 119904 - || || 6 de març, 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 119905 - || || 14 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119906 - || || 11 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119907 - || || 14 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119908 - || || 5 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119909 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119910 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119911 - || || 10 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119912 - || || 12 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119913 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119914 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119915 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 119916 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119917 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119918 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119919 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119920 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119921 - || || 6 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119922 - || || 10 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119923 - || || 11 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119924 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119925 - || || 12 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119926 - || || 13 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119927 - || || 14 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119928 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119929 - || || 24 de març, 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 119930 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119931 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119932 - || || 30 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119933 - || 2002 GN || 3 d'abril, 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 119934 - || || 10 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119935 - || || 15 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119936 - || || 15 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119937 - || || 5 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119938 - || || 5 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119939 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119940 - || || 10 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119941 - || || 11 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119942 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119943 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119944 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119945 - || || 4 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119946 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119947 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119948 - || || 5 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119949 - || 2002 KD || 16 de maig, 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| 119950 - || || 16 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 119951 - || || 17 de maig, 2002 || Palomar || C. A. Trujillo, M. E. Brown
|-
| 119952 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119953 - || 2002 ML || 17 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119954 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119955 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119956 - || || 10 d'agost, 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 119957 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119958 - || || 7 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119959 - || || 26 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119960 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119961 - || || 2 d'octubre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 119962 - || || 5 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119963 - || || 7 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119964 - || || 8 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119965 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119966 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119967 Daniellong || || 4 d'octubre, 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 119968 - || 2002 UF || 18 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119969 - || || 30 d'octubre, 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 119970 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119971 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119972 - || || 14 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119973 - || || 11 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119974 - || || 15 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119975 - || || 15 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119976 - || || 7 de novembre, 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 119977 - || || 23 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119978 - || || 24 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119979 - || || 16 de novembre, 2002 || Palomar || Palomar
|-
| 119980 - || || 2 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119981 - || || 1 de desembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 119982 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119983 - || || 7 de desembre, 2002 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 119984 - || || 10 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119985 - || || 10 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119986 - || || 10 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119987 - || || 10 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119988 - || || 11 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119989 - || || 11 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119990 - || || 11 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119991 - || || 11 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119992 - || || 12 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119993 Acabá || || 5 de desembre, 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 119994 - || 2002 YJ || 27 de desembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119995 - || 2002 YU || 27 de desembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119996 - || || 27 de desembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119997 - || || 28 de desembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119998 - || || 28 de desembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119999 - || || 28 de desembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120000 - || || 31 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
9